Un distrito es la entidad subnacional de tercer nivel comprendido en la división política de la República de Costa Rica, por debajo de las provincias en primer orden, y los cantones en segundo orden. Dado que la legislación costarricense permite cambios en este estatuto, la cifra de total de distritos se ha mantenido variable a través de los años, a diferencia de las otras dos entidades subnacionales superiores. De acuerdo con la más reciente División Territorial Administrativa de Costa Rica, el país se divide en 489 distritos.

Estadísticas y hechos 
De los 489 distritos que comprenden los 51.100 km² del territorio costarricense, San José es la provincia con más distritos (123), mientras que Limón es la que menos posee (30 distritos). Por su parte, el cantón central de Puntarenas es el cantón con más distritos (un total de 16), y Parrita es actualmente el único cantón con un solo distrito.

El distrito de Telire es el de mayor extensión territorial del país, con 2.223,26 km². Junto con Telire, solo dos distritos más superan los mil kilómetros cuadrados de extensión, (Valle La Estrella y Colorado), los tres ubicados en la provincia de Limón.

El distrito de San Francisco (Goicoechea), es el más pequeño de Costa Rica, con 0,5 km² de extensión. Es uno de los cinco distritos con menos de un kilómetro cuadrado en su área (los otros cuatro son, de menor a mayor, los distritos de Barva, Cinco Esquinas, Santo Domingo y León XIII), que poseen como característica común altas tasas de densidad de población, dado el elevado grado de urbanismo presente en ellos.

El distrito de Pavas es el más poblado del país, con 82.254 habitantes en solo 9,34 km². Es uno de cinco distritos con más de 50 mil habitantes: el segundo más poblado es el distrito de Limón, seguido por el distrito de Liberia, el distrito de Hatillo, y el distrito de San Francisco (Heredia), según la estimación de población (al 30 de junio de 2014).

Solo un distrito no posee población residente registrada. Se trata de la Isla del Coco, que por su condición de parque nacional no posee residentes fijos. Fuera de este caso, el distrito de Toro Amarillo (Sarchí) es el de menor población, con 354 residentes.

El distrito de León XIII es el de mayor densidad de población en el país, con 22.845,57 habitantes por kilómetro cuadrado (18.048 habitantes en 0,79 km²). Por su parte, el distrito de Bahía Drake es el de menor densidad de población, con 2,75 habitantes por kilómetro cuadrado (1.081 habitantes en 392,69 km²).

El distrito de Vara Blanca (en el cantón de Heredia) y los peninsulares de Lepanto, Paquera y Cóbano, así como los distritos insulares de Chira e isla del Coco (cantón de Puntarenas), son los únicos que aparecen por completo separados del resto de su unidad administrativa; algunos de ellos poseen con mucho la mayor parte de la superficie de sus respectivos cantones. 

Los distritos de Quitirrisí (Mora), Caldera (Esparza) y Gutiérrez Braun (Coto Brus) son los más recientes y fueron establecidos por ley en 2014.

Códigos territoriales 
Cada distrito posee un identificador único de cinco dígitos el cual es a su vez el código postal, se usa en Correos de Costa Rica; y el código territorial es utilizado también por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.

Listas de distritos 

El siguiente es un ordenamiento de los distritos de Costa Rica incluyendo código postal, área, población y densidad de población. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país, la cual incluye a las provincias y los cantones.

 Lista de distritos de la provincia de San José.
 Lista de distritos de la provincia de Alajuela.
 Lista de distritos de la provincia de Cartago.
 Lista de distritos de la provincia de Heredia.
 Lista de distritos de la provincia de Guanacaste.
 Lista de distritos de la provincia de Puntarenas.
 Lista de distritos de la provincia de Limón.

Referencias 

Organización territorial de Costa Rica
Distritos de Costa Rica